Essa é uma lista de episódios de Goodbye Kitty, que só teve 1 temporada com 10 episódios

Temporada 1: 2011 

Listas de episódios de desenhos animados